Нариман Агахан оглы Аббасов (; род. 1 февраля 1994 года, Азербайджан) — азербайджанский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года, известен по участию в турнирах Fight Nights Global. Экс-чемпион AMC Fight Nights Global (AMC FNG) в лёгком весе.

Биография 
Нариман Аббасов родился 1 февраля 1994 года.

Карьеру профессионального бойца в смешанных единоборствах начал в 2013 году. Дебютировал на турнире «GEFC — Аzerbaijan», выиграл решением судей.

Выступал на турнирах ACB, Fight Nights Global. Представляет команду «Azerbaijan Fight Club». Побеждал таких бойцов, как: Шамиль Завуров, Куат Хамитов, Артур Зайнуков.

25 апреля 2019 года стал чемпионом AMC Fight Nights Global (AMC FNG), выиграв у казахстанского бойца Куата Хамитова решением судей.

25 сентября 2020 года успешно защитил титул одержав победу сабмишеном над Михаилом Гогитидзе на FNG — «FNG 98 — Fight Nights Global 98: Amirov vs. Bikrev».

11 апреля 2021 года провёл вторую успешную защиту титула, победив техническим нокаутом Шамиля Амирова.

Спортивные достижения 
 '''AMC FNG
  Чемпион в лëгком весе (три раза).

Статистика ММА 
 
|-
|Поражение
|align=center|28-4
|Исмаэль Бонфим
|Решением (единогласным)
|Dana White Contented Series: Season 6
|7 сентября 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|Бой за право подписания контракта с промоушеном UFC
|-
|Победа
|align=center|28-3
|Мариф Пираев
|Техническим нокаутом (Отказ от продолжения боя)
|AMC Fight Nights 112: Пираев - Аббасов
|10 июня 2022
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|27-3
|Шамиль Завуров
|Нокаутом (удары)
|AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|17 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|4:13
|
|
|-
|Победа
|align=center|26-3
|Шамиль Амиров
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|AMC Fight Nights 100: Бикрев - Дазаев
|11 апреля 2021
|align=center|3
|align=center|3:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|25-3
|Михаил Гогитидзе
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights Global 98: Амиров - Бикрев
|25 сентября 2020
|align=center|2
|align=center|1:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|24-3
|Куат Хамитов
|Решением (единогласным)
|FNG 93 Fight Nights Global 93
|25 апреля 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|23-3
|Михаил Гогитидзе
|Техническим нокаутом (удар коленом и добивание)
|Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov
|19 октября 2018
|align=center|1
|align=center|2:24
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-3
|Умар Тагиров
|Техническим нокаутом (удары)
|KGP Khojaly Global Promotion 2
|25 августа 2018
|align=center|1
|align=center|4:01
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-3
|Адил Боранбаев
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 86
|1 апреля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-3
|Али Махро
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC Khazar Selection 3
|28 января 2018
|align=center|2
|align=center|3:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-3
|Георгий Табатадзе
|Сабмишном (удушение сзади)
|GEFC Khazar Selection 2
|17 декабря 2017
|align=center|1
|align=center|1:52
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-3
|Дмитрий Горобец
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 71
|29 июля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-3
|Ив Антибе Занга
|Решением (единогласным)
|WMMAF Pro WMMAF Belt Championship
|25 марта 2017
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Маккашарип Зайнуков
|Решением (единогласным)
|EFN Fight Nights Global 59
|23 февраля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Магомедсайгид Алибеков
|Решением (единогласным)
|EFNFight Nights Global 56: Russia MMA Supercup 2016
|9 декабря 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
|Саджад Мохаммади
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC AZFC MMA Fighting Series 3
|15 октября 2016
|align=center|1
|align=center|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Ислам Бегидов
|Решением (единогласным)
|EFN - Fight Nights Global 48
|26 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Сэйд Лабат
|Сабмишном (удушение сзади)
|GEFC - AZFC MMA Fighting Series 2
|16 апреля 2016
|align=center|1
|align=center|3:05
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Николай Гапонов
|Решением (единогласным)
|Eurasia Fight Nights - Fight Nights Global 44
|26 февраля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Равиль Гаджиев
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Fighting Series
|30 января 2016
|align=center|1
|align=center|4:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Даниэль Константин Мокану
|Техническим нокаутом (удары)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015
|21 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|2:05
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Джорджио Ферои
|Решением (единогласным)
|WMMAF World MMA Open Championship 2015
|21 ноября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Фируз Самедов
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Grand Prix Azerbaijan Fight Club
|14 марта 2015
|align=center|1
|align=center|1:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Александр Бутенко
|Решением (единогласным)
|N1 Pro - Battle in the North
|12 декабря 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Азиз Мезгидов
|Решением (единогласным)
|ACB 11 - Vol. 2
|15 ноября 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Эльмир Аббасов
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Baku Open Cup
|26 сентября 2014
|align=center|2
|align=center|2:15
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Самир Кавадов
|Техническим нокаутом (удары)
|GEFC - Baku Open Cup
|26 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:12
|
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
|Шота Ахулашвили
|Решением (раздельным)
|GEFC - Khazar Grand Prix MMA
|18 апреля 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Ибрагим Тибилов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut  - Grand Prix Berkut 2
|9 марта 2014
|align=center|1
|align=center|4:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Кавид Шеватов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|GEFC - Lights of Baku 2
|15 февраля 2014
|align=center|1
|align=center|2:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Рагиф Хасанов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|GEFC - Lights of Baku
|27 декабря 2013
|align=center|1
|align=center|3:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Василий Федорич
|Решением (единогласным)
|GEFC - Ðzerbaijan
|30 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Баку, Азербайджан
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Наримана Аббасова на сайте Sherdog.com
 Профиль Наримана Аббасова на сайте AMC FNG
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Азербайджана